Domanig ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Domanig (1851–1913), österreichischer Schriftsteller, Numismatiker und Heimatdichter
 Erwin Domanig (1898–1985), österreichischer Mediziner und Statthalter eines Ritterordens